muza – w mitologii greckiej każda z bogiń sztuki i nauki
 Muza – album polskiej grupy muzycznej Dżem
 Muza – polska oficyna wydawnicza (książkowa)
 „Muza” – polski magazyn muzyczny
 Muza – elegia Jana Kochanowskiego
 Muza (ang. The Muse) – film z 1999 r. w reżyserii Alberta Brooksa
 Muza (ang. Bride of the Wind) – film z 2001 r. w reżyserii Bruce’a Beresforda, opowiadający o życiu Almy Mahler-Werfel
 Muza – osada wsi Leśniewo w Polsce, w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck

Zobacz też 

 Zakłady Fonograficzne w Warszawie (Muza) – polska wytwórnia płytowa
 Polskie Nagrania „Muza” – polska wytwórnia płytowa
 Muza z zaścianka – powieść Honoriusza Balzaka z cyklu Komedia ludzka
 Kino „Muza” – kino w Poznaniu